Synthetoceratini  — триба вымерших древних парнокопытных млекопитающих из семейства Protoceratidae. Обитали в Северной Америке в миоцене.

К трибе Synthetoceratini относится 3 рода с 8 видами:
  Lambdoceras
  Lambdoceras hessei
  Lambdoceras siouxensis
  Lambdoceras trinitiensis
  Prosynthetoceras
  Prosynthetoceras francisi
  Prosynthetoceras orthrionanus
  Prosynthetoceras texanus
  Synthetoceras
  Synthetoceras davisorum
  Synthetoceras tricornatus

Примечания 

Протоцератиды
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Северной Америки